Označení Babí lom není jednoznačné a může označovat více míst:
 Babí lom (562 m) – vrchol nad obcí Lelekovice v okres Brno-venkov s rozhlednou
 Babí lom (přírodní rezervace) – přírodní rezervace, hřeben nad obcí Lelekovice v okres Brno-venkov
 Babí lom (rozhledna) – rozhledna nacházející v této přírodní rezervace
 Babí lom (Kyjovská pahorkatina) – vrchol nad obcí Strážovice v okres Hodonín
 Mikroregion Babí lom – sdružení 11 obcí (Kyjova a jeho západní okolí)